Cantaluppi ist der Familienname folgender Personen:
Julieta Cantaluppi (* 1985), italienische Sportgymnastin
Mario Cantaluppi (* 1974), Schweizer Fußballspieler